В математике, пото́чечная опера́ция над двумя функциями  и  с одинаковой областью определения образуют новую функцию, значения которой являются результатом применения указанной бинарной операции к значениям  и . Например, поточечное сложение наделяет функции на множестве со значениями в поле структурой линейного пространства.

Можно понимать поточечную операцию как функцию высшего порядка. Бинарную операцию можно считать одним из аргументов. Язык Haskell позволяет запись поточечной операции как:

  \b f g -> \x -> (f x) `b` (g x)

где b — бинарная операция, f, g — функции-операнды.

Примеры 

Поточечное сложение:

 

Поточечное умножение:

См. также 
 Поточечная сходимость

Математические операции
Функциональный анализ